Шевляко́в (Шевлякова) — русская фамилия.

О значении фамилии есть несколько версий. По одной, «Шевляков» происходит от слова «шевлякать» — шепелявить, нечетко говорить. По другой — от слова «шевляк» — хромой, прихрамывающий.

Шевляков 
 Шевляков, Василий Петрович (род. 1935) — советский работник приборостроительной отрасли, Герой Социалистического Труда.
 Шевляков, Константин Степанович (1898—?) — Герой Социалистического Труда.
 Шевляков, Николай Степанович (1913—1941) — Герой Советского Союза.
 Шевляков, Михаил Викторович (1866—1913) — русский публицист, писатель.
 Шевляков, Устин Петрович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Шевляков, Юрий Андреевич (1921—2004) — советский и украинский учёный.
 Шевляков, Юрий Владимирович (род. 1959) — советский и латвийский футболист.

Шевлякова 
 Шевлякова, Наталья (псевдоним Nato, род. 1979) — российская певица.
 Шевлякова, Элла Андреевна (род. 1995) — российская сноубордистка.

См. также 
 Шевляково
 Шевяков

Примечания